

Personaggi immaginari 
 Verdier – personaggio del fumetto italiano Dampyr

Persone 
 Antoine du Verdier – scrittore francese
 Jean Verdier – cardinale francese
 Jean-Antoine Verdier – generale francese
 Jean-Louis Verdier – matematico francese
 Vicenta Verdier – vittima di un caso criminale in Spagna